It's Time (The Guess Who), een muziekalbum van The Guess Who uit 1966
 It's Time (Michael Bublé), een muziekalbum van Michael Bublé uit 2005
 It's Time (Imagine Dragons), een single van Imagine Dragons uit 2012